Ballensiefen ist der Nachname folgender Personen:
Jakob Ballensiefen, 1896–1972, deutscher Politiker, später CDU
Heinz Ballensiefen, geb. 1912, gest.: ?; SS-Hauptsturmbannführer, tätig in der Erforschung der „Judenfrage“